Маттео Москетти (; род. , Милан) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за американскую команду Мирового тура «».

Достижения 

 2014 
 1-й  Чемпионат Италии на треке в командном пасьюте
 2017
 1-й  Чемпионат Италии в групповой гонке 
 2018
 1-й ЗЛМ Тур
 1-й Гран-при Родоса
 Тур Анталии
1-й  Очковая классификация
1-й на этапах 1 и 4 
 1-й на этапах 4 и 7 Тур Нормандии
 1-й на этапе 2 Вуэльта Бургоса
 1-й на этапе 2 Тур Венгрии
 1-й на этапе 2 Тур Родоса
 2019
4-й Гран-при Денена
10-й Схелдепрейс
 2020
1-й Trofeo Campos
1-й Trofeo Palma
 2021
1-й Пер семпре Альфредо

Статистика выступлений

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Москетти, Маттео  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии